Финальный турнир 4-го чемпионата Европы по футболу среди девушек до 18 лет прошёл с 26 по 28 июля 2001 года в Норвегии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1983 года. Победу второй раз одержала сборная Германии.

Турнир был проведён в последний раз в данном формате. Со следующего года произошло расширение возрастного ограничения до 19 лет, а количество участников финального турнира увеличено до восьми.

Квалификация

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2001 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Норвегии
Спорт в Норвегии в 2001 году
Июль 2001 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Норвегии